Estación Villegas puede referirse a las siguientes estaciones de ferrocarril de la provincia de Buenos Aires, Argentina:

Estación Villegas, correspondiente al Ferrocarril Sarmiento, ubicada en la ciudad de General Villegas, partido homónimo;
Estación General Villegas, correspondiente al Ferrocarril Belgrano, ubicada en la ciudad de General Villegas, partido homónimo;
Estación Justo Villegas, ubicada en Ciudad Evita, partido de La Matanza.